Kiri Edwina Tontodonati (Canberra, Australia, 4 de septiembre de 1994) es una deportista italiana que compite en remo.

Ganó cuatro medallas en el Campeonato Europeo de Remo entre los años 2017 y 2022.

Palmarés internacional

Referencias

Remeros de Italia
Remeros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
Deportistas de Italia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
Nacidos en Canberra
Italianas del siglo XXI
Deportistas femeninas de Italia
Remeras